Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Manhattan Beach du  au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en juillet 1985
Tennis en août 1985
Sport en Californie en 1985